SND steht für:
 Schwestern Unserer Lieben Frau (SND), katholischer Frauenorden
 Society for News Design, internationale Berufsorganisation für Mediendesign
 Strategischer Nachrichtendienst, siehe Schweizer Nachrichtendienste
 Dateiendung für Au (Dateiformat)

snd steht für:
 Sindhi (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

SND